Magrão ist der Name folgender Personen:

 Adriano Magrão (Adriano Bizerra Melo; * 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Gérson Magrão (Gérson Alencar de Lima Junior; * 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Magrão (* 1978), brasilianischer Fußballspieler, siehe Márcio Rodrigues